Ranuccio I Farnese (Parma 28 maart 1569 – aldaar 5 maart 1622) was hertog van Parma en Piacenza van 1592 tot zijn dood. Hij was ook Hertog van Castro. Hij was een zoon van hertog Alessandro en diens echtgenote Maria van Portugal.

Op 7 mei 1600 huwde hij in de Sixtijnse Kapel te Rome met Margherita Aldobrandini (1586 - 1646), dochter van Gian Francesco Aldobrandini, prins van Sarsina. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
Alessandro Francesco Maria (° en † 8 augustus 1602)
Maria (° 5 september 1603, † jong)
Alessandro (5 september 1610 – juli 1630)
 Odoardo (1612 – 1646), hertog van Parma en Piacenza 1622-1646
Onorato (7 juli 1613 – 28 februari 1614)
 Maria Caterina (1615 – 1646); ∞ (1631) Fransceso I d'Este (1610 – 1658), hertog van Modena en Reggio
Maria (° en † 29 april 1618)
 Vittoria (1618 – 10 augustus 1649); ∞ (1648) Francesco I d'Este, de weduwnaar van haar zuster
Francesco Maria (19 augustus 1620 – 13 juli 1647), kardinaal

Daarnaast had Ranuccio nog twee kinderen bij zijn maîtresse Briseide Ceretoli:
Ottavio (1598 – ?)
Isabella; ∞ Giulio Cesare Colonna (1602 – Rome 17 januari 1681), prins van Palestrina

Voorouders

Hertog van Castro
Hertog van Parma
Huis Farnese